Inquilinus bzw. eingedeutscht Inquilin(e) steht für:

 Inquilin, Lohnarbeiter auf einem Gutshof
 Inquiline, ein Tier, das in Nestern oder Bauten anderer Tiere lebt, siehe Inquilinismus
 Inquilinus (Gattung), eine Bakteriengattung der Familie der Rhodospirillaceae

Siehe auch: